Anthony Fuqua – ex cestista statunitense
 Antoine Fuqua – regista e produttore cinematografico statunitense
 Ivan Fuqua – velocista statunitense